Vários navios e um submarino da Marinha Real Britânica receberam o nome de HMS Dreadnought. O mais famoso deles foi o encouraçado lançado em 1906, que incorporou em sua construção significativos avanços tecnológico, dando origem uma nova geração de navios de seu tipo.

 Dreadnought com 40 canhões construído em 1553.
 HMS Dreadnought (1573) foi um navio de guerra com 41 canhões lançado em 1573, reconstruído em 1592, e novamente reconstruído em 1614, desmontado em 1648.
 HMS Dreadnought (1691) foi um navio de guerra com 60 canhões lançado em 1691, reconstruído em 1706 e desmantelado em 1748.
 HMS Dreadnought (1742) foi um navio de guerra com 60 canhões lançado em 1742 e desativado em 1784.
 HMS Dreadnought (1801) foi um navio de guerra com 98 canhões lançado em 1801, convertido em um navio-hospital, em 1827, e desmontado em 1857.
 HMS Dreadnought (1875) foi um navio de guerra lançado em 1875, desarmado em 1903 e vendido em 1908.
 HMS Dreadnought (1906) foi um navio de guerra com conceitos revolucionários, lançado em 1906 e vendido para desmonte em 1921.
 HMS Dreadnought (S101) foi o primeiro submarino britânico movido a energia nuclear, lançado em 1960 e desmantelado em 1980.

Desambiguação